Plusieurs abbayes cisterciennes sont appelées abbaye de Clairvaux :
 abbaye de Clairvaux, la plus connue, aujourd’hui sur le territoire de la commune française de Ville-sous-la-Ferté, dans l’Aube ;
 abbaye de Chiaravalle, fille de la précédente, à Milan en Italie ;
 abbaye de Chiaravalle della Colomba, également fille de Clairvaux, en Émilie-Romagne ;
 abbaye de Chiaravalle di Fiastra, encore de la même filiation, située dans les Marches.

Abbaye de Clairvaux peut aussi désigner une abbaye bénédictine :
 abbaye de Clervaux, de la commune luxembourgeoise de Clervaux.

Homonymie d'abbayes